В 1576 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 8 августа — Тихо Браге начал строительство на острове Вен обсерватории, которую назвал «Ураниборг». Наблюдения из Ураниборга позволили открыть законы движения планет.

Публикации 
 Хемфри Гилберт: Discours sur la découverte d’un passage Nord-Ouest vers Cathay.
 Томас Диггес: «Совершенное описание небесных сфер в соответствии с древней доктриной пифагорейцев, возрождённой Коперником, подкреплённое геометрическими демонстрациями» (). В этой работе Диггес предложил модель бесконечной гелиоцентрической Вселенной.
 Жозеф Дюшен: Sclopetarius .
 Карл Клузиус: Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, содержательное описание флоры Пиренейского полуострова
 Матиас де Лобель: Plantarum seu stirpium historia|Plantarum seu Stirpium Historia. Cui annexum est adversariorum volumen.
 (год приблизителен) — Леонард Раувольф: Viertes Kreutterbuech — darein vil schoene und frembde Kreutter, первое описание флоры Ближнего Востока.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1576 году
 27 мая — Каспар Шоппе, немецкий филолог и писатель (умер в 1649 году).
 Антонио Бозио, итальянский историк и археолог (умер в 1629 году).
 Саломон де Косс, французский учёный, инженер (умер в 1626 году).
 Джулио-Чезаре Лагалла, итальянский врач и философ (умер в 1624 году).

 Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1576 году''
 15 марта — Жак Гохорий, французский врач, адвокат и алхимик (род. в 1520 году).
 2 июня — Волхер Койтер, нидерландский анатом (род. в 1534 году).
 21 сентября — Джероламо Кардано, итальянский математик, врач и инженер (род. в 1501 году).
 (год смерти приблизителен) Алоизий Лилий, итальянский врач, астроном и хронолог, автор предложений, которые легли в основу календарной реформы 1582 года (род. около 1510 года).
 Конрад Хаас, австрийский изобретатель и инженер, создатель первой европейской ракеты (род. в 1509 году).

Примечания

См. также